Asurini do Tocantins (ook Asurini do Trocará genoemd), inheems volk dat leeft aan de Trocará-rivier in de Braziliaanse deelstaat Pará 
Asurini do Xingu, inheems volk dat leeft aan de Xingu-rivier in de Braziliaanse deelstaat Pará